Шерон (, ) — английская и французская фамилия. 

Известные носители:
 Шерон, Александра (род. 1983) — американская актриса, фотомодель и бизнесвумен.
 Шерон, Андре (1895—1980) — французский шахматист, теоретик шахмат и шахматный композитор-этюдист.
 Шерон, Анри (?—1677) — французский художник, отец Луи и Элизабет Шерон.
 Шерон, Луи (1660—1713) — французский художник, сын Анри Шерона.
 Шерон, Элизабет-Софи (1648—1711) — французская художница, дочь Анри Шерона.